Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2019 для зоны ОФК — отборочный турнир Океании, который определит представителя континента на чемпионат мира по пляжному футболу 2019. Турнир пройдёт в июне 2019 года, в Папеэте, Таити.

Участвующие команды 
Три команды подтвердили своё участие в турнире

Групповой этап

Матч за третье место

Финал

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019
Июнь 2019 года
пляжный Футбол
2019 год в футболе
Футбол
Спортивные соревнования на Таити
Международные спортивные соревнования на Таити